Ква́кшино — деревня в Калининском районе Тверской области. Центр Верхневолжского сельского поселения.

Расположена в 19 км южнее Твери, на Волоколамском шоссе (автодорога «Тверь—Лотошино—Шаховская—Уваровка»).

История 
В Списке населенных мест 1859 года значится казённая деревня Квакшино (Квакушино) на Волоколамском тракте, 21 верста от Твери, 24 двора, 206 жителей, в деревне волостное правление. Позже, во второй половине XIX — начале XX века деревня Квакшино относилась к Щербининской волости Тверского уезда и была в приходе Богородицерождественской церкви погоста Каменка.

В 1992 году — 488 хозяйств, 1342 жителя; центр Верхневолжского сельсовета, птицефабрика «Калининская», ДК, магазин, медпункт, средняя школа, братская могила советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Население

Инфраструктура 
 МОУ «Квакшинская СОШ»
 МДОУ «Квакшинский детский сад»
 МУК КДЦ «Квакшинский»
 МУ «Квакшинская библиотека»
 Квакшинский ФАП

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область» 
 Сайт администрации Калининского района 

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)